Stewarteiland, een eiland in Nieuw-Zeeland
Stewart (Brits-Columbia), een plaats in Canada
Newton Stewart, een plaats in Schotland
Stewart (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
Stewart Grand Prix, een voormalig Formule 1-raceteam
Stewart (Yukon), een rivier in het Yukon Territory, Canada

Verenigde Staten:
Stewart (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota
Stewart County (Georgia), een county in de staat Georgia
Stewart County (Tennessee), een county in de staat Tennessee
Stewart International Airport, een vliegveld in de Verenigde Staten
Stewartstown, een plaats in de staat Pennsylvania
Stewartsville (Missouri), een plaats in de staat Missouri
Stewartsville (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey
Stewartville, een plaats in de staat Minnesota
Fort Stewart, een plaats in de staat Georgia

Personen
Al Stewart, een Schotse singer-songwriter
Bill Stewart (journalist), een vermoorde journalist
Bill Stewart (musicus), een musicus
Bill Stewart (sport), een hockey- en basketbalcoach en -official
Booboo Stewart, een Amerikaans Acteur en Zanger
Charles Stewart (1729-1800), een vertegenwoordiger op het Continentale Congres van New Jersey
Charles Stewart (1778-1869), een Amerikaanse marineofficier uit de oorlog van 1812
Charles Stewart (politicus), een premier van Alberta
Charles Stewart (Eerste Graaf van Lennox), een Graaf van Lennox
Charles Stewart (Zesde Hertog van Lennox en Derde Hertog van Richmond), een Hertog van Lennox
Charles Stewart Parnell, een Ierse revolutionaire held
Charles Stewart Mott foundation, een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie
Charles D. Stewart, een Amerikaanse romanschrijver
Charles E. Stewart, een wiskundige
Charles William Stewart, een Brigadier-Generaal 
Chuck Stewart, een Amerikaans fotograaf
Dave Stewart, een Brits musicus uit de progressieve rock-scene
Dave Stewart (basketbalspeler), een basketbalspeler
David A. Stewart, een Brits musicus, vooral bekend van de Eurythmics
Dennis Stewart (1947-1994), Amerikaans acteur
Dennis Stewart (1960), Brits judoka
Dugald Stewart, een filosoof
Earnest Stewart, een Amerikaanse voetballer
Fred Stewart, gitarist van Sly & the Family Stone
George Rippey Stewart, een schrijver
Henry Robert Stewart, burggraaf van het Noord-Ierse Castlereagh en Brits minister
Ian Stewart (atleet), een Schotse atleet
Ian Stewart (coureur), een Schotse racecoureur
Ian Stewart (Conservatieve politicus), een Britse Conservatieve politicus
Ian Stewart (Labour-politicus), een Britse Labour-politicus
Ian Stewart (musicus), een Schotse rockmusicus
Ian Stewart (wiskundige), een Engelse wiskundige
Jackie Stewart, een Schotse racecoureur
James Stewart (acteur), een Amerikaanse acteur
James Stewart, Graaf van Moray, een regent van Schotland
Jimmy Stewart (doorverwijspagina)
John Stewart (1459-1479), een edelman uit het huis Stuart
John Stewart (DC Comics), een personage uit DC Comics, een van de Green Lanterns
Jon Stewart, een Amerikaanse komiek
Kate Stewart, een zangeres en actrice
Kristen Stewart, een Amerikaanse actrice
Marcus Stewart, een Engelse voetballer
Martha Stewart, een Amerikaanse econoom
Mary Stewart (schrijfster), een Britse schrijver
Mary Stewart (zwemster), een Canadese zwemster
Matthew Stewart, een Schots wiskundige en predikant
Miles Stewart, een Australische triatleet
Patrick Stewart, een Britse acteur
Paul Stewart (acteur), een Amerikaanse acteur
Paul Stewart (coureur), een Schotse motorcoureur, zoon van Jackie Stewart
Paul Stewart (schrijver), een Britse schrijver van kinderboeken
Paul Stewart (voetballer), een Engelse voetballer
Payne Stewart, een Amerikaanse golfer
Potter Stewart, een jurist uit de Verenigde Staten
Robert Stewart (componist), een Amerikaanse componist
Robert Stewart (Orkney), earl van Orkney en Shetland
Robert Stewart (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
Robert Marcellus Stewart, een Amerikaanse politicus
Rod Stewart, een Britse musicus
Rose Stewart,  keyboardspeler van Sly & the Family Stone
Sylvester Stewart, songschrijver van Sly & the Family Stone
Vaetta Stewart,  zanger van Sly & the Family Stone
Wynn Stewart, een musicus

Schotse achternaam